Eduard Klug ist der Name folgender Personen:

* Eduard Klug (Politiker) (1878–1946), deutscher Politiker
 Eduard Klug (Mediziner) (1901–1982), deutscher Arzt und SS-Sturmbannführer